Franciaország
Saint-Pellerin, település Eure-et-Loir megyében
Saint-Pellerin, település Manche megyében